Słowo Mansi może dotyczyć:
 John Louis Mansi (1926–2010) – brytyjski aktor
 Mansi – miasto w Mjanmie
 Al-Mansi – nieistniejąca już arabska wieś